Alphonse Rabbe – giornalista, storico, scrittore e poeta francese
 Emma Rabbe – attrice e modella venezuelana
 Félix Rabbe – scrittore e traduttore francese
 Frans Johan Rabbe – medico e storico finlandese